Plaats in Indonesië
 Siguci (Pecalungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Siguci (Sinembah Tanjung Muda Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra